Arenales é uma indústria brasileira do ramo de medicamentos homeopáticos para administração exclusiva em animais. Foi destaque em 2008, segundo a premiação realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, pela suas realizações pelo meio ambiente e ação social na cidade de Presidente Prudente. Iniciou sua produção no ano de 2001, possuindo apenas três funcionários.

Arenales é o primeiro laboratório brasileiro a produzir medicamentos homeopáticos para bovinos e equinos.

Ver também
 Homeopatia

Ligações externas
 Arenales - Site oficial

Homeopatia
Medicina veterinária